Macapá (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Amapá
 Macapá (stad), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amapá